Zollern steht für:

 die mittelalterliche Grafschaft Zollern im Gebiet von Hechingen, siehe Schwäbische Hohenzollern
 Zollern (Unternehmen), ein Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie
 Zeche Zollern, stillgelegtes Steinkohle-Bergwerk im Nordwesten der Stadt Dortmund

die Zollern (Plural) steht für:
  die Hohenzollern, ein Adelsgeschlecht

von Zollern ist der Name folgender Personen:
 Berthold von Zollern (1320–1365), Fürstbischof von Eichstätt
 Eitel Friedrich von Zollern (Eitel Friedrich der Jüngere von Zollern; 1454–1490), holländischer Admiral
 Friedrich von Zollern (* vor 1325; † vor dem 21. Februar 1368), Fürstbischof von Regensburg von 1340 bis 1365
 Friedrich von Zollern (Abt) (Friedrich Graf von Zollern-Schalksburg, genannt Weißgraf; † 1427), Abt des Klosters Reichenau 
 Friedrich von Zollern (Prior) († 1407), Prior
 Friedrich II. von Zollern (1451–1505), Bischof von Augsburg
 Friedrich III. von Zollern († 1436), Bischof von Konstanz
 Joachim von Zollern (1554–1587), Titulargraf von Zollern

Siehe auch:
Zoller